Constantia puede referirse a:
 Constantia, distrito sudafricano.

 Constantia, orquídea.
 Dos localidades en el estado de Nueva York:
 Constantia (pueblo).
 Constantia (aldea).